Schieferdecker ist eine alte Berufsbezeichnung für Dachdecker, die ausschließlich mit Schiefer arbeiteten, siehe Schieferdeckung.

Schieferdecker ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Schieferdecker (* 1968), deutsche Gerätturnerin
 Christian Schieferdecker (1684–1711), Organist und Kantor in Weißenfels
 Daniel Schieferdecker (* 1977), deutscher Journalist, Autor und Künstler
 Ina Schieferdecker (* 1967), deutsche Informatikerin
 Johann Christian Schieferdecker (1679–1732), Kirchenmusiker und Komponist
 Johann David Schieferdecker (1672–1721), Theologe, Orientalist, Dichter von Kirchenliedern und Kantaten
 Jürgen Schieferdecker (1937–2018), deutscher Maler, Grafiker und Objektkünstler sowie Architekt
 Markus Schieferdecker (* 1972), deutscher Jazzmusiker
 Uwe Schieferdecker (* 1959), deutscher Autor und Stadtplaner 

Schieferdecker ist außerdem die Bezeichnung für:

 (7881) Schieferdecker, Asteroid

Siehe auch:
 Schifferdecker